Павликов — русская фамилия; имеет женскую форму Павликова.

Павликов 
 Павликов, Алекандр Иванович (1933—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Павликов, Алексей Анатольевич (род. 1964) — российский общественный деятель.
 Павликов, Владимир Владимирович (род. 1973) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Павликов, Дмитрий Кузьмич (1915—1976) — советский полковник, артиллерист, Герой Советского Союза.

Павликова 
 Галактионова (Павликова), Вера Григорьевна (род. 1948) — русская писательница. См. также 
 
 Павликов Дор